Unter Isoliertechnik versteht man

 Techniken zur Isolation innerhalb elektrischer Anlagen, siehe Isolator (Elektrotechnik) und Isolierstoff	
 Techniken zur Bauwerksabdichtung gegen Wasser.
 Landläufig auch Handlungen zur Wärme- oder Schalldämmung, fachlich Teil der Dämmtechnik.